42. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1994 w stylu klasycznym odbyły się w Hakametsän jäähalli w mieście Tampere (Finlandia), a w stylu wolnym w Stambule (Turcja). Kobiety rywalizowały w mieście Sofia (Bułgaria).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 FILA Database

Mistrzostwa świata w zapasach
1994 w Bułgarii
1994 w Finlandii
1994 w zapasach
Sport w Sofii
Sport w Tampere
Turcja w XX wieku
Zapasy w Bułgarii
Zapasy w Finlandii
Zapasy w Turcji
Zawody sportowe w Stambule